

Geografia 
 Oster – fiume dell'Ucraina
 Oster – città dell'Ucraina
 Oster-Ohrstedt – comune della Germania

Persone 

 Hans Oster – militare tedesco
 John Oster – calciatore gallese
 Stefan Oster – vescovo cattolico tedesco

Altro 

 Cospirazione Oster – attentato progettato ai danni di Adolf Hitler
 Östers Idrottsförening – società calcistica svedese